Отто Вильгельм Мазинг (,  — ) — эстонский пастор, просветитель, языковед.

Биография 
Родился в семье церковного кистера — отец Христиан Мазик (Christian Masick) был эстонцем, а мать — Анна Людовика Хильдебрандт (Anna Ludovica Hildebrandt) — немкой. 

Образование получил в Эстляндии (Нарвская городская школа) и Германии, где он учился в гимназии города Торгау, а затем в Университете Галле на теологическом факультете. Завершив образование вернулся в Эстонию.

Служил пастором, начиная с 1788 года в Люганузе (, ), с 1795 года в Виру-Нигула (, ). С 1815 года и до самой смерти в 1832 году — пастор в Экси (, ). С 1818 года асессор обер-консистории Лифляндской губернии, а с 1821 пробст.

Похоронен в Тарту на кладбище Раади.

Творчество 
Отто Вильгельм Мазинг — автор религиозных и образовательных сочинений, букварей. Также был редактором периодических изданий на эстонском языке, предназначавшихся для эстонских крестьян. Занимался изучением эстонского языка. Мазинг известен тем, что ввёл в эстонский алфавит букву Õ .

Ссылки 
 О. В. Мазинг в Адрес-календарях 1821-1832 гг. на сайте РГИА
 Оцифрованные тексты произведений в электронной библиотеке EEVA
 Биография 
 M. Lipp. Masingite suguvõsa : Hariduse- ja perekonnaloolised uurimised. - Tartu, 1907. - Postimees. - S.155

Учёные Эстонии
Похороненные на кладбище Раади